Lagoa (Koja), een kelurahan in het onderdistrict Koja in het noorden van de Indonesische hoofdstad Jakarta

Portugal
Lagoa (Algarve), een gemeente in het Portugese district Faro
Lagoa (Azoren), een gemeente op de Azoren
Lagoa (Macedo de Cavaleiros), een plaats in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros
Lagoa (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão
Lagoa (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Lagoa
Lagoaça, een plaats in de Portugese gemeente Freixo de Espada à Cinta

Brazilië
Lagoa (Rio de Janeiro), een wijk in Rio de Janeiro
Lagoa dos Patos (lagune), een lagune in Brazilië

Braziliaanse gemeenten
Lagoa (Paraíba)
Lagoa Alegre
Lagoa Bonita do Sul
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Nova
Lagoa Real
Lagoa Salgada
Lagoa Seca
Lagoa Vermelha
Lagoa d'Anta
Lagoa da Canoa
Lagoa da Confusão
Lagoa da Prata
Lagoa de Dentro
Lagoa de Itaenga
Lagoa de Pedras
Lagoa de São Francisco
Lagoa de Velhos
Lagoa do Barro do Piauí
Lagoa do Carro
Lagoa do Mato
Lagoa do Ouro
Lagoa do Piauí
Lagoa do Sítio
Lagoa do Tocantins
Lagoa dos Gatos
Lago dos Rodrigues
Lagoa dos Três Cantos
Lagoão

Zie ook 
Lagoa Grande (doorverwijspagina)
Lagoa Santa (doorverwijspagina)
Lagoa dos Patos (doorverwijspagina)